Ritz Development Company, empresa hotelera fundada pel suís César Ritz el 1896
 Ritz (cràter), cràter d'impacte a la cara oculta de la Lluna
 César Ritz o Cäsar Ritz (Niederwald, 1850 - Küssnacht, 1918), hoteler suís, considerat el pare de l'hoteleria
 Hotel Ritz, diversos establiments hotelers